Oelsnitz bzw. Ölsnitz steht für:

 Oelsnitz (Adelsgeschlecht), böhmisch-meißnisches Uradelsgeschlecht

Orte:
 Oelsnitz/Erzgeb., Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Oelsnitz/Vogtl., Große Kreisstadt im Vogtlandkreis, Sachsen
 Oelsnitz-Niegeroda, Ortsteil von Lampertswalde, Landkreis Meißen, Sachsen

Gewässer:
 Ölsnitz (Rodach), linker Zufluss der Rodach bei der Neumühle von Markt Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Ölsnitz (Saale), auch Untreubach, linker Zufluss der Saale bei Moschendorf, kreisfreie Stadt Hof, Bayern

Siehe auch:
 Oelschnitz
 Ölschnitz
 Olsnitz